Пруський Віктор Федорович (1970—2019) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шимон Пруський (1578—1642) — церковний діяч Речі Посполитої, священик-єзуїт, педагог.